Флаг муниципального образования Благове́щенского района Амурской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 16 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5897.

Первый флаг Благовещенского района был утверждён решением Благовещенского районного Совета народных депутатов № 158 от 25 сентября 2009 года. В тот же день было утверждено положение о гербе и флаге района. Геральдическое описание флага гласило:

Флаг Благовещенского района представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных полос лазоревого (синего) и зелёного цвета (в соотношении 1/3) разделённых волнообразным белым поясом. Длина полотнища относится к его ширине как 3:2.

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации внёс предложение о доработке флага, чтобы на нём отображались все элементы герба.

16 декабря 2009 года, решением Благовещенского районного Совета народных депутатов № 186, было утверждено новое геральдическое описание флага:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Благовещенского района в зелёном, синем, белом и жёлтом цветах.

Обоснование символики 
Флаг Благовещенского района представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных полос лазоревого (синего) и зелёного цвета (в соотношении 1/3), разделённых волнообразным белым поясом.

Длина полотнища относится к его ширине как 3:2.

Два фазана (петушок и курочка), расположенные на зелёном поле полотнища, яркие представители фауны района — символ щедрости земель, также символизируют две части Благовещенского района, разделённые рекой Зея.

Три восьмиконечные звезды на синем поле говорят о принадлежности Благовещенского района к Амурской области.

В особых случаях предусматривается размещение герба в полной версии с короной. Габаритная ширина щита герба на флаге составляет 1/6 длины флага.

Примечания 

Флаги с изображением птиц
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд